Bena steht für:

 Bena (Volksgruppe), ethnische Gruppe in Tansania
 Bena (Bantu-Sprache), Sprache obiger Gruppe
 Bena (Adamaua-Sprache), Sprache in Nigeria
 Bena (Musikinstrument), sardisches Blasinstrument
 Bena (Rebsorte), weiße Rebsorte aus Bosnien-Herzegowina
 Bena (Süd-Amanuban), Dorf im indonesischen Distrikt Süd-Amanuban in Westtimor

Bena ist der Name folgender Ortschaften:
 Bena (Australien)
 Bena (Kalifornien)
 Bena (Minnesota)
 Bena (Virginia)
 lateinisch für Bène (Bennes) bei Chartres 

Bena ist der Familienname folgender Personen:
 Philippe Bena (1952–2012), französischer Fechter
 Stefan Bena (1935–2012), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Amalrich von Bena